Trinidad — de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas
Ilha Trindade (Geórgia do Sul) — nas ilhas Willis

Brasil
Trindade e Martim Vaz — ao largo de do estado do Espírito Santo
Ilha de Trindade (Paraty) — no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos